Deszczno (plaats), plaats in Polen
 Deszczno (gemeente), gemeente in Polen